Rice County kan henvise til:

 Rice County, Kansas
 Rice County, Minnesota